Умбузейру:

 Умбузейру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Умбузейру — микрорегион в Бразилии, входит в штат Параиба.